KCH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kuching (Malaysia)